Birch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Birch Mountain (Connecticut)
 Birch Mountain (Idaho)
 Birch Mountain (Inyo County, Kalifornien)
 Birch Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)
 Birch Mountain (Penobscot County, Maine)
 Birch Mountain (Piscataquis County, Maine)
 Birch Mountain (Washington County, Maine)
 Birch Mountain (New York)